В одиночному розряді тенісного турніру ASB Classic 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Ева Швіглерова здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Стрнадову 6–2, 0–6, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Лейла Месхі (1-ше коло)
 Мерседес Пас (півфінал)
 Гретхен Магерс (1-ше коло)
 Клаудія Порвік (1-ше коло)

 Вілтруд Пробст (2-ге коло)
 Енн Гроссман (1-ше коло)
 Забіне Гак (чвертьфінал)
 Лариса Нейланд (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Auckland Open